Бджолиний провулок — топонім в деяких містах України. Вікіпедія має статті про такі з них:
 Бджолиний провулок — провулок в Житомирі.
 Бджолиний провулок — провулок в Києві.